Перемотка — музыкальная группа из Екатеринбурга, основанная в 2015 году. Первый студийный альбом группы вышел в 2017 году.

После основания группа обрела большую популярность среди поклонников русской новой волны благодаря социальной сети ВКонтакте. Творчество группы было отмечено в журнале Rolling Stone в списке «10 интересных российских музыкантов осени».

История 
После основания в 2015 году группа изначально исполняла композиции других коллективов, однако позже стала писать собственную музыку. Участники группы познакомились ещё в школе. В 2020 году была выпущена песня «Как тебя покорить?», которая принесла группе популярность, благодаря социальной сети TikTok. Клип песни набрал почти полмиллиона просмотров в YouTube. Вместо барабанов группа использует драм-машину.

Дискография

Альбомы 
 2017 — Ночь эпохи
 2018 — Дождь прошел в парке отдыха
 2020 — Начало прекрасной дружбы
 2022 — Улица Мира

Синглы и EP 
 2016 — Товарищ память
 2018 — Здравствуй
 2019 — Старое кино
 2020 — Твоего балкона свет
 2021 — Солнце
 2021 — Самые грустные песни
 2022 — Прочь

Примечания

Ссылки 
 https://vk.com/gruppa_peremotka

Группы постпанка
Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году
Музыкальные коллективы Екатеринбурга